Inquisition (album), een single van Skinny Puppy uit 1992.
 Inquisition (punkband),  een hardcore punkband uit Richmond, Virginia
 Inquisition (metalband), een metalband uit Seattle, Washington
 Inquisition (boek), een boek van Carlton Sherwood over Sun Myung Moon
 Inquisition (computerspel), een computerspel uit 2004 van Wanadoo
 Inquisition (DS9-aflevering), een aflevering uit het zesde seizoen van Star Trek: Deep Space Nine
 The Inquisition (Captain Scarlet-aflevering), de laatste aflevering van Captain Scarlet and the Mysterons.
 Inquisition (film), een Spaanse horrorfilm uit 1976. 
 The Inquisition (MUD), een roleplay-intensive MUD (computerspel).
 The Inquisition (ondergrondse krant), een ondergrondse krant uit Charlotte, North Carolina, Verenigde Staten
 Inquisition (Warhammer 40,000), een organisatie uit het fictieve Warhammer 40,000 universumd